Трисвятский Илья Леонидович — российский спортивный журналист.

Родился .

В спортивной журналистике с августа 1997 года.

Работал 
 
1997—2003 — газета «Советский Спорт» (корреспондент, старший корреспондент, заместитель редактора отдела спортивных игр, редактор отдела спортивных игр, редактор отдела спортивных игр и информации — член редакционной коллегии).

2003—2005 — журнал «Планета Баскетбол» (заместитель главного редактора).

2003—2011 — общественно-политическая газета «Время Новостей» (обозреватель отдела спорта).

2005—2007 — газета «Спорт день за днем» (обозреватель отдела спортигр).

C марта 2011 — издание Правительства РФ общественно-политическая газета «Российская газета» (специальный корреспондент отдела спорта)

Основной профиль — игровые виды спорта.

Крупнейшие международные соревнования, освещаемые в качестве специального корреспондента 

1998 — чемпионат мира по баскетболу среди женских команд, Германия.

1999 — чемпионат мира по хоккею с мячом, Архангельск.

1999 — чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд, Польша.

2000 — турнир на призы Правительства РФ по хоккею с мячом («малый» чемпионат мира), Казань.

2000 — «Финал четырех» женской баскетбольной Евролиги, Ружомберок (Словакия).

2000 — летние Олимпийские Игры, Сидней (Австралия).

2001 — чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд, Франция.

2001 — чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд, Чехия.

2002 — чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров, Словакия.

2002 — чемпионат мира по баскетболу среди женских команд, Китай.

2003 — Мировая лига по волейболу, предварительный этап, Венесуэла.

2003 — чемпионат мира по волейболу среди молодёжных команд, Таиланд.

2003 — чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд, Греция.

2003 — чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд, Германия.

2004 — олимпийский отборочный турнир по волейболу, Лейпциг (Германия).

2004 — «Финал четырех» Лиги чемпионов по волейболу, Белгород.

2005 — чемпионат мира по волейболу среди молодёжных команд, Турция.

2006 — «Финал четырех» Лиги чемпионов по волейболу, Рим (Италия).

2006 — «Финал четырех» Евролиги ФИБА по баскетболу, Киев (Украина).

2006 — Евротур по пляжному волейболу, Турция.

2007 — чемпионат Европы по настольному теннису, Белград (Сербия).
  
В соавторстве с Владимиром Стецко выпустил два ежегодных справочника [«Волейбольный Гид»] (2005/06, 2006/07) суммарным тиражом 10000 экз.

Ссылки 
 Материалы в «Российской газете»
 Материалы в газете «Советский Спорт»
 Ежегодный справочник «Волейбольный Гид-2006/07»
 материалы в газете «Время Новостей»